Hoboconcert (Aho), hoboconcert van Kalevi Aho
 Hoboconcert (Vincenzo Bellini)
 Hoboconcert (Mozart), het Hoboconcert in C majeur van Wolfgang Amadeus Mozart, of
 Hoboconcert (R. Strauss), een vierdelig werk voor hobo en klein orkest van Richard Strauss.